Высочайший канцлер Чешского королевства () или Высочайший земский канцлер () либо Высочайший чешский канцлер () — одна из ключевых государственных должностей Чешского королевства в XV—XIX веках. После учреждения королём Фердинандом I Габсбургом Чешской придворной канцелярии в 1527 году высочайший канцлер принял над ней руководство. После объединения чешской и австрийской канцелярий должность получила название Высочайший чешский и первый австрийский канцлер.

С 1491 года должность высочайшего канцлера Чешского королевства известна под латинским названием supremus Cancellarius regni Bohemiae. Эта должность никогда не была королевской придворной в классическом понимании придворной должности. Само её название уже свидетельствовало о том, что высочайший канцлер был ответственен перед всем королевством (прежде всего перед привилегированными сословиями). Большинство из высочайших чешских канцлеров происходили из панского сословия, что во многом определяло первоначальный характер их деятельности, направленной на ограничение королевского произвола правовыми рамками. Однако ситуация изменилась с назначением на должность высочайшего канцлера Зденека Войтеха Попела из Лобковиц в 1599 году, верного католика, отказавшегося подписать Маестат Рудольфа. Приоритетным направлением деятельности Попела из Лобковиц на посту высочайшего канцлера стала защита интересов короля и Римско-католической церкви. После начала восстания чешских сословий в 1618 году Попел из Лобковиц перенёс резиденцию чешской канцелярии в Вену.

Первоначально в функции, осуществляемые чешской придворной канцелярией под руководством высочайшего земского канцлера, входило оформлении и выдаче королевских документов. Высочайший канцлер при этом был хранителем Большой печати королевства. Постепенно он приобрёл дополнительные полномочия, включая определённую судебную юрисдикцию.

Список высочайших канцлеров Чешского королевства

Список высочайших чешских и первых австрийских канцлеров

Примечания

Источники 
 Tomek, Vácslav Vladivoj Děje království českého // Česká čítanka
 Zdeňka Hledíková, Jan Janák, Jan Dobeš Dějiny správy v českých zemí: Od počátku státu po současnost. Praha. Nakladatelství Lidové noviny. 2005. ISBN 80-7106-709-1